Líšťany kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Líšťany (okres Plzeň-sever)
 Líšťany (okres Louny)